Цянь Цяньли́ (, ; род. 7 февраля 1965) — австрийский игрок в настольный теннис китайского происхождения, призёр чемпионатов Европы.

Биография 
Родился в 1965 году в Цидуне (КНР). В 1988 году эмигрировал в Австрию.

В 1996 году принял участие в Олимпийских играх в Атланте, где занял 9-е место в парном разряде. В 2002 году стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы в составе команды.

Примечания

Ссылки 
 

Игроки в настольный теннис Австрии
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 1996 года